Тхайбинь () — вьетнамский топоним:
 Тхайбинь — город в северо-восточной части Вьетнама, административный центр провинции Тхайбинь. 
 Тхайбинь — община в уезде Йеншон , провинция Туенкуанг.